Cornelius Weizen Bier - piwo pszeniczne o typowym dla tego gatunku aromacie goździkowo-bananowym. Produkowane przez Browar Piotrków od 2007 r. Piwo warzone jest w tradycyjnej, miedzianej warzelni, z uwzględnieniem Niemieckiego Prawa Czystości. W skład piwa oprócz wody, chmielu i drożdży, wchodzi ekstrakt uzyskany ze słodu pszenicznego (min. 65%) i jęczmiennego. Cornelius Weizen Bier jest piwem niepasteryzowanym i niefiltrowanym, dlatego zawiera naturalny osad drożdżowy, który powoduje dodatkową fermentację w butelce. Piwo zawiera 12,5 °Blg ekstraktu oraz 5% obj. (3,75% wag.) alkoholu.

Nagrody i wyróżnienia 
 2007: Brązowy medal w kategorii piw pszenicznych na XV Jesiennym Spotkaniu Browarników
 2007: Pierwsze miejsce w kategorii Piwa pszeniczne w plebiscycie portalu Browar.biz
 2007: Pierwsze miejsce w kategorii Debiut Roku w plebiscycie portalu Browar.biz
 2008: Pierwsze miejsce w kategorii Piwa pszeniczne w plebiscycie portalu Browar.biz
 2009: Pierwsze miejsce w kategorii Piwa pszeniczne w plebiscycie portalu Browar.biz

Zobacz też 
 Style piwa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona piwa Cornelius Weizen Bier

Polskie piwa